Лукаши — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лукаши — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Лукаши — посёлок в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Лукаши — деревня в Усвятском районе Псковской области (Калошинская волость).

Украина 
 Лукаши — село в Барышевском районе Киевской области.
 Лукаши — село в Бродовском районе Львовской области.
 Лукаши — село в Великобагачанском районе Полтавской области.